Ce nom peut désigner :
 la constellation du Serpentaire, également appelée constellation d'Ophiuchus ;
 le bâton serpentaire, également appelé bâton d'Asclépios ou d'Esculape ;
 Serpentaire, un signe astrologique peu usité ;
 serpentaire, nom donné à plusieurs espèces d'oiseaux rapaces ayant en commun l'ophiophagie ;
 serpentaire, nom donné à plusieurs espèces de plantes ayant en commun la forme de leur racine évoquant celle d'un serpent.
 Le Serpentaire est également un petit voilier habitable de 6.50 m lancé en 1976. Avec ce type de bateau, le navigateur français Daniel Gilard remporte la première Mini-Transat en 1977.

Voir aussi 
 Serpent (homonymie)